Jalisco peut désigner :

Toponymes

Jalisco : l'une des 31 États du pays ;

Jalisco : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Motatán dans l'État de Trujillo ;
 Jalisco : capitale de la paroisse civile de Jalisco de la municipalité de Motatán dans l'État de Trujillo.

Homonymie de toponyme